Арним () — немецкая фамилия. Арнимы — дворянский род в маркграфстве Бранденбург. Известные носители:

 Арним, Ахим фон (1781—1831) — немецкий писатель, прозаик и драматург, представитель гейдельбергского романтизма.
 Арним, Беттина фон (1785—1859) — немецкая писательница, жена Ахима фон Арнима.
 Арним, Ганс-Юрген фон (1889—1962) — немецкий генерал-полковник, участник Второй мировой войны.
 Арним, Гарри Карл Курт Эдуард фон (1824—1881) — немецкий дипломат.
 Арним, Генрих Александр фон (1798—1861) — германский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Пруссии; барон.
 Арним, Карл Отто Людвиг фон (1779—1861) — немецкий писатель-путешественник.
 Арним, Фердинанд фон (1814—1866) — немецкий архитектор и художник-акварелист.
 Арним, Фолькмар фон (1847—1923) — адмирал военно-морских сил Германии.
 Арним, Фридрих Сикст фон (1851—1936) — немецкий генерал, участник Первой мировой войны.
 Арним-Генрихсдорф-Верблов, Генрих Фридрих фон (1791—1859) — прусский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел.

 Другое
 Бернд фон Арним (корабль) — немецкий эсминец времён Второй мировой войны.

См. также 
 Арним-Бойценбург